Bligny est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Bligny, commune française de l'Aube ;
 Bligny, commune française de la Marne ;
 Bligny-en-Othe, ancienne commune française de l'Yonne ;
 Bligny-lès-Beaune, commune française de la Côte-d'Or ;
 Bligny-le-Sec, commune française de la Côte-d'Or ;
 Bligny-sur-Ouche, commune française de la Côte-d'Or.

Patronyme 

 Achille-Joachim Bligny (1826-1862), peintre français ;
 Albert Bligny (1849-1908), peintre français ;
 Bernard Bligny (1919-1987), historien médiéviste français ;
 Honoré-Thomas Bligny (?-1785), peintre français ;
 Pierre Bligny (), graveur français.

Voir aussi 

 Centre médical de Bligny, situé à Briis-sous-Forges (Essonne)